Teichosporella — рід грибів. Назва вперше опублікована 1895 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Teichosporella відносять 26 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1895. Supplementum Universale, Pars. III. Sylloge Fungorum. 11:1-753 - P.351

Роди грибів